Iron Man (in inglese "uomo di ferro") può riferirsi a:

Cinema 
The Iron Man – film 1924 diretto da Jay Marchant
 Iron Man – film del 1931 diretto da Tod Browning
 The Iron Man – film del 2006 diretto da Alex Nam
 Iron Man – film del 2008 diretto da Jon Favreau
 Iron Man 2 – film del 2010 diretto da Jon Favreau
 Iron Man 3 – film del 2013 diretto da Shane Black
 Iron Man – personaggio del Marvel Cinematic Universe

Fumetto 
 Iron Man – personaggio Marvel Comics

Letteratura 
 L'uomo di ferro (Iron Man) – romanzo di W. R. Burnett del 1932
 L'uomo di ferro (The Iron Man) – romanzo di Ted Hughes del 1968

Musica 
 Iron Man – singolo dei Black Sabbath del 1970, dall'album Paranoid
 Iron Man – album di Eric Dolphy del 1963
 Ironman – album di Ghostface Killah del 1996
 The Iron Man: A Musical – album di Pete Townshend del 1989
 Iron Man – gruppo musicale heavy metal statunitense
  Iron Man – singolo del duo musicale Opposite del 2020

Sport 
 Iron Man – competizione di triathlon

Televisione 
 Iron Man – serie animata statunitense del 1994
 Iron Man: Armored Adventures – serie animata statunitense del 2009
 Iron Man – serie animata giapponese del 2010

Videogiochi 
 Iron Man – videogioco del 2008
 Iron Man 2 – videogioco del 2011
 Iron Man 3 – videogioco del 2013